George Reid peut désigner :
 George Reid (1845-1918), ancien premier ministre d'Australie ;
 George Agnew Reid (1860-1947), peintre canadien ;
 George Reid (1939-), homme politique écossais.